Зятківці — село, Вінницька область, Гайсинський район, Зятковецька сільська рада
 Зятківці — селище, Вінницька область, Гайсинський район, Зятковецька сільська рада
 Зятківці — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці